Тэйлор, Найджел:
 Тэйлор, Найджел Пол (род. 1956) — британский ботаник.
 Тейлор, Найджел Джон (род. 1960) — бас-гитарист британской группы «Duran Duran».